Kizu (gemeente), voormalige gemeente, onderdeel van Kizugawa
 Kizu (rivier), Japanse rivier
 Station Kizu, station in de Japanse stad Kizugawa